Västerberget kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Västerberget, Göteborg, berg med Älvsborgs fästning, Göteborgs kommun, Västra Götalands län, 
 Västerberget (Björna), berg i Vändåtbergets naturreservat i Örnsköldsvik, Västernorrland

Åland 

 Västerberget (Saltvik, Åland), kulle,